Давташен ():

Давташен — административный район Еревана.
Давташен — село в Армении, в Арагацотнской области.
Давташен — бывшее село, сейчас является сектором частных домов района Давташен (Ереван).